Portelense – abitanti di Portel (Brasile)
Portelense – abitanti di Tenente Portela